MUME steht für:
 Museo de la Memoria, uruguayisches Museum
 Multi-Users in Middle-Earth, Rollenspiel (1992) in Tolkiens Mittelerde

mume steht für:
 Ume (Prunus mume oder Armeniaca mume, Japanische Aprikose)
 Chrysomphalus mume, Art der Gattung Chrysomphalus, Familie Deckelschildläuse
 Dacundiopus mume, Art der Gattung Dacundiopus, Superfamilie Eriophyoidea, Überordnung Acariformes, Unterklasse Milben
 Taphrina mume, Art der Gattung Taphrina, Familie Taphrinaceae, Klasse Taphrinomycetes, Abteilung Schlauchpilze

Siehe auch:
 Muhme
 Mumme

Abkürzung